Surinaamse Citrus Centrale (SCC), een Surinaamse overheidsinstelling
 Konami SCC (Sound Custom Chip of Sound Creative Chip), een geluidschip  voor de MSX uit 1987
 Roland SCC-1, een geluidskaart van Roland Corporation uit 1991
 Socio Cultureel Centrum-Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SCC-SVV), een Belgische vrouwenorganisatie
 SCC Berlin, een Duitse sportvereniging
 Swedish Cooperative Centre, Zweeds coöperatiecentrum
 Sociedad Civil Catalana (SCC), een Catalaanse burgerorganisatie
 SC Cambuur, een voetbalclub uit Leeuwarden.